Pierre Germain ist der Name folgender Personen:

* Pierre Germain (Goldschmied) (1645–1684), französischer Goldschmied 
 Pierre Germain (Sänger) (1923–1963), französischer Opernsänger (Bariton)
 Pierre Germain (Ingenieur) (* 1929), französischer Luftfahrtingenieur und Autor